Rafael Martínez puede referirse a:
 Rafael Alejandro Martínez (1974), político colombiano;
 Rafael Martínez Molina (1816-1888), médico español;
 Rafael Martínez de la Torre (1828-1876), político mexicano;
 Rafael Martínez Zapatero (1865-1937), arquitecto español;
 Rafael Martínez Nadal (1877-1???), político y escritor puertorriqueño;
 Rafael Martínez de Escobar (1888-1927), político mexicano;
 Rafael Martínez Escarbassiere (1929-), zoólogo venezolano;
 Rafael Martínez Raymonda (1933-), abogado y político argentino;
 Rafael Martínez Alés (1939-), editor español;
 Rafael Ángel Martínez González (1954-), historiador español;
 Rafael Martínez Simancas (1961-2014), escritor español;
 Rafael Martínez Sansegundo (1964-1989), baloncestista español;
 Fele Martínez (1975-), actor español;
 Rafael "Rafa" Martínez Aguilera (1982-), baloncestista español;
 Rafael Martínez Barrena (1983-), gimnasta español;
 Rafael Junior Martínez (1989-), futbolista colombiano.
 Rafael Martínez Castellano (1950-), dibujante de cómic español.